The House on the Edge of the Park (título original en italiano: La casa sperduta nel parco) es una película de 1980 del director italiano Ruggero Deodato. Es protagonizada por David Hess de The Last House on the Left, Annie Belle y Giovanni Lombardo Radice.
La película fue filmada en tres semanas, bajo un presupuesto limitado. Así fue que se estrenó en 1980 en Estados Unidos y llegó a Italia en 1984, ya que particularmente este rodaje pertenecía a este país. Así también aumento la fama y el éxito del director Ruggero Deodato, por su gran cadena de películas con tramas violentos como demuestra esta película y en especial. Cannibal Holocaust.

Argumento 

Alex es un asesino que ha matado a muchas personas durante muchos años. Una noche conduciendo su auto por la ciudad de Nueva York, encuentra a una muchacha joven que se acercaba a él y se dirige a un parque apartado de la ciudad. Alex la seduce y ella decide escapar, pero este abusa sexualmente de ella de una manera violenta y le quita un collar que ella tenía después de matarla. 

Luego Alex está con su amigo Ricky en el taller mecánico donde ambos trabajan y Alex tiene la intención de ir a 'boogying', una discoteca bailable. Pero antes de salir y cerrar el garaje mecánico, se detiene frente a ellos una pareja muy elegante para pedirles que le revisen el auto. Alex se niega a revisar el motor y los controles, pues les dice que el garaje mecánico ya estaba cerrado. La pareja era Tom y Lisa, el muchacho les ofrece mucha cantidad de dinero a cambio de que revise su auto y Alex y Ricky aceptan. Después, Alex de ver los cables sueltos del alternador debajo de la capilla  los repara, dejando el auto en buen estado. Tom y Lisa les agradece y les explica que era con urgencia, pues ellos se dirigían a una fiesta en Nueva Jersey. Alex y Ricky le piden poder acompañarlos en la fiesta y Tom y Lisa aceptan la propuesta y los llevan. Pero antes Alex busca todas las armas que él tenía para así poder ir a la fiesta no solo a divertirse, sino a hacer lo que más le gustaba; asesinar personas.

Elenco
 David Hess - Alex
 Christian Borromeo - Tom
 Annie Belle - Lisa
 Giovanni Lombardo Radice - Ricky
 Marie Claude Joseph - Glenda
 Gabriele Di Giulio - Howard
 Lorraine de Selle - Gloria

Soundtrack 
 "Sweetly" escrita por Riz Ortolani a inicios de 1980 y cantada por Diana Corsini
 "Much moore" escrita por Riz Ortolani en 1980 y cantada por Charlie Cannon, Rosa Maria D' Andrea y Patrizia Neri.

Secuencia 
El 27 de febrero del año 2011, se reconoció a esta película como una de las más vistas y calificada en el cine, ya que la productora de Reino Unido, North Bank, se unió y contrato al director Ruggero Deodato, con el actor Giovanni Lombardo Radice que interpretó a Ricky en esta película de 1980, para volver a actuar en la segunda versión de la película, pero esta vez más actualizada como la segunda parte. La película se llamó The House on the Edge of the Park Part II y tuvo éxito, pero no tanto como su predecesora de 1980.

Referencias

Películas de violación y venganza
Películas de suspenso
Películas de terror